Michele kan syfta på:

 Michele (namn) – mansnamn
 Punta Michele – en bergstopp i Schweiz

Personer

 David Di Michele (1976-), en italiensk fotbollsspelare
 Lea Michele (1986-), en amerikansk skådespelare och sångare

Se även 

 San Michele (olika betydelser)